Remizov (masculin ; ) ou Remizova (féminin ; ), également Remisoff (transcription désuète),  est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Remizov (1960-), architecte russe
 Alexeï Remizov (1877-1957), écrivain russe 
 Nicolai Remisoff (1887-1975), chef décorateur et directeur artistique américain, d'origine russe
 Victor Remizov (1958-), écrivain russe 
Patronyme russe